Rothschild Bank hat verschiedene Bedeutungen:
   
 Banque Privée Edmond de Rothschild, schweizerische Bank in Genf
 N M Rothschild & Sons, britische Bank in London
 M. A. Rothschild & Söhne, ehemalige deutsche Bank in Frankfurt am Main
 Rothschild Frères, französische Bank in Paris
 Rothschild & Co, französische Bank in Paris, Holding der britischen und französischen Rothschildbanken
 S. M. v. Rothschild, frühere österreichische Bank in Wien
 Carl Mayer von Rothschild, Inhaber der C M de Rothschild & Figli, frühere italienische Bank in Neapel
 Rothschild Bank (Zürich), eine auf die Vermögensverwaltung und Anlageberatung spezialisierte Schweizer Privatbank

Siehe auch:

 Rothschild (Familie)